Jacubowitz est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Hélène Jacubowitz (1952-), une sculptrice belge ;

Voir aussi 
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;

 Jakubowskie,  village de Pologne, situé dans la gmina de Boćki, dans la powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Jakubowizna, village de Pologne, situé dans la gmina de Chynów dans la powiat de Grójec de la voïvodie de Mazovie ;
 , toponyme polonais.

Patronyme polonais